A Counterfeit Santa Claus – cortometraggio del 1911 diretto da Otis Turner
A Counterfeit Santa Claus – cortometraggio del 1912 diretto da Hardee Kirkland